YBZ – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria centrale di Toronto (Canada)